Хохряко́в (Хохряко́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Хохряков 
 Хохряков, Александр Аркадьевич (род. 1945) — советский футболист, судья.
 Хохряков, Андрей Павлович (1933—1998) — ботаник.
 Хохряков, Борис Сергеевич (род. 1950) — бурильщик, почётный доктор наук, глава Нижневартовска.
 Хохряков, Василий Адрианович — тюменский купец II гильдии.
 Хохряков, Виктор Иванович (1913—1986) — советский актёр и театральный режиссёр, мастер художественного слова.
 Хохряков, Владимир Харлампиевич (1828—1916) — пензенский педагог и краевед, биограф М. Ю. Лермонтова.
 Хохряков, Иван — российский помещик, меценат, прославленный Куприным.
 Хохряков, Игорь Викторович (род. 1965) — советский и белорусский биатлонист.
 
 Хохряков, Павел Данилович (1893—1918) — российский революционер, матрос.
 Хохряков, Пётр Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Хохряков, Семён Васильевич (1915—1945) — танкист, дважды Герой Советского Союза.
 Хохряков, Фёдор Павлович (1925—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.



См. также 
 Хохряки — деревня в Завьяловском районе Удмуртии,